Gilead (Bijbelse plaats), een stad en een streek in de Hebreeuwse Bijbel
 Gilead (Nebraska), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Nebraska
 Gilead (fictieve plaats), land waar de romans The Handmaid's Tale en The Testaments van Margaret Atwood zich afspelen

Zie ook 
Gilead Sciences, Amerikaans farmaceutisch bedrijf